O Campeonato Nacional de Futebol de Samoa Americana ou FFAS National League, é a principal divisão do futebol de Samoa Americana, organizado pela Federação de Futebol de Samoa Americana, desde 1981.

Participantes 2019 
Os participantes da temporada 2019 são:
 
Pago Youth
Royal Puma
 Ilaoa & To'omata
Lion Heart
 PanSa
 Utulei Youth
 Vaiala Tongan
Taputimu Youth
Black Roses
Tafuna Jets
Green Bay

Campeões

Títulos por equipe

Ver também 
 Liga dos Campeões da OFC
 Recopa da Oceania
 OFC President's Cup
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol da Samoa Americana